Cerinza kan syfta på följande platser:

Colombia 

 Cerinza (ort), Boyacá, 
 Cerinza (kommun), Boyacá,